Élie Delacourt (-1979), personnalité du monde du football ;
 Grégoire Delacourt (1960), publicitaire et écrivain français.